

Astronomia
 8250 Cornell – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Cornell – villaggio della Contea di Livingston, Illinois
 Cornell – township della Contea di Delta, Michigan
 Cornell – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Onomastica
 Cornell – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Chris Cornell – cantante statunitense
 Eric Allin Cornell – fisico statunitense
 Ezra Cornell – uno dei fondatori della Cornell University
 Joseph Cornell – artista statunitense
 Julien Cornell – avvocato statunitense, fu difensore di Ezra Pound

Altro
 Cornell University – università statunitense con sede a Ithaca, New York